

Codici 
 BSG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bata (Guinea Equatoriale)
 bsg – codice ISO 639-3 della lingua bashkardi

Televisione
 Battlestar Galactica, serie televisiva statunitense